Navarrai Királyság, történelmi állam, amelynek a fő területe a Pireneusokon innen helyezkedett el, de kis része átnyúlt a Pireneusokon túlra. 1513-tól a két rész kettészakadt, amit hivatalosan 1530-ban ismertek el.
Alsó-Navarra, a történelmi Navarra Pireneusokon túli területe, ma Franciaország része
Felső-Navarra, a történelmi Navarra Pireneusokon inneni területe, ma Spanyolország része
Navarrai Királyság a Pireneusokon túl, a Pireneusokon túli csak Alsó-Navarrát magában foglaló Navarrai Királyság Saint-Jean-Pied-de-Port székhellyel 1513-tól, 1589-tól Franciaországgal perszonálunióban, 1620-tól Franciaország része.
Navarrai Királyság a Pireneusokon innen, a Pireneusokon inneni csak Felső-Navarrát magában foglaló Navarrai Királyság Pamplona székhellyel 1513-tól, 1515-től a Kasztíliai Királyság része, miután a Navarrai Gyűlés a Kasztíliával való egyesülést megszavazza.
Navarra, történelmi tartomány
Navarrai-ház
Navarra, Spanyolország autonóm közössége

Kapcsolódó szócikkek 
Navarrai Királyság (egyértelműsítő lap)
Navarra uralkodóinak listája
Navarrai uralkodók házastársainak listája